Победителем Кубка обладателей кубков УЕФА 1967—1968 стал итальянский Милан, обыгравший в финале Гамбург (это был четвёртый немецкий финалист за последние четыре года).

Первый раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Переигровки

Полуфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Ссылки 
 
 Кубок кубков 1967-68 на сайте Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Футбол в Европе в 1967 году
Футбол в Европе в 1968 году
Сезоны Кубка обладателей кубков УЕФА